Schweinepest ist der gemeinsame Name zweier Viruserkrankungen bei Schweinen:

 Klassische Schweinepest (KSP)
 Afrikanische Schweinepest (ASP)